Kino Delphi ist die Bezeichnung zahlreicher Kinos im deutschsprachigen Raum, u. a.: 
 Delphi Filmpalast, Kino und Uraufführungstheater in Berlin-Charlottenburg
 Kino Delphi (Berlin-Weißensee), Großraumkino in Berlin-Weißensee